Brewer Hill steht für:

 Brewer Hill (West Virginia), Ort im US-Bundesstaat West Virginia

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
* Brewer Hill (Arkansas)
 Brewer Hill (Indiana)
 Brewer Hill (Montana)